Нанкин 2008 — международный двухкруговой шахматный турнир, проходящий с 10 по 22 декабря в Нанкине (Китай).

 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2751.6)
 Главный арбитр:
 Контроль:

Регламент турнира

Участники

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Нанкин 2008 (на сайте ChessPro.ru)
 Нанкин 2008 (на сайте Chess-Results.com)

Международные соревнования по шахматам в Китае
10
2008 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Нанкине
Спорт в Китае в 2008 году